Radioactiva puede referirse a:
 un cuerpo o un elemento químico que emite radiactividad;
Radioactiva una estación de radio hondureña.
 Radioactiva, una estación de radio chilena.